Benjamin Benéteau (1985-), est un auteur français de bande dessinée.
 Benjamin Bénéteau (1859-1928), est le fondateur des chantiers navals Bénéteau.
 Walter Bénéteau (1972-2022), est un ancien coureur cycliste français.
Patronyme français